Paris-Tours 2017 var den 111. udgave af cykelløbet Paris-Tours. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 8. oktober 2017. Løbet blev vundet af italienske Matteo Trentin fra  for anden gang i karrieren, foran danske Søren Kragh Andersen fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017